Pleurotomella extensa är en snäckart som först beskrevs av Dall 1881.  Pleurotomella extensa ingår i släktet Pleurotomella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
extensa